Фри́до Метшк (Frido Mětšk, 4 октября 1916 года, Аннаберг-Буххольц, Германия — 9 июля 1990 года, Баутцен, Германия) — нижнелужицкий писатель, поэт, историк, переводчик, редактор и педагог. Писал на нижнелужицком и немецком языках. Основатель нижнелужицкой гимназии в Котбусе и первый директор Сербской гимназии в Баутцене.

Биография 
Родился 4 октября 1916 года в городе Аннаберг-Буххольц. С 1927 по 1936 год обучался в гимназии Святого Креста в Дрездене. С 1936 по 1937 год обучался в Высшей педагогической школе во Франкфурте-на-Одере. С 1940 года изучал классическую филологию, историю и славистику в Галле-Виттенбергском и Йенском университетах. В 1940 году под руководством Дмитрия Чижевского написал диссертацию на соискание научной степени доктора наук по работам немецкого теолога Гейнриха Мильде. Потом работал короткое время учителем в Кейльхау и Галле. С 1941 года воевал на Восточном фронте. Был в советском плену, где работал лектором в антифашистской школе.

В 1947 году возвратился в Германию. В этом же году основал в Котбусе нижнелужицкую гимназию. В 1949 году стал первым директором лужицкой расширенной школы в Баутцене, которая позднее была переименована в Сербскую гимназию. С 1955 года работал научным сотрудником в Институте сербского народоведения при Академии наук ГДР. С 1959 года возглавлял Серболужицкий культурный архив.

В 1986 году вышел на пенсию и проживал в Баутцене, где скончался 9 июля 1990 года.

Сочинения 
Автор сборников стихотворений, прозы, литературных и исторических научных сочинений. Занимался переводами с кашубского, литовского и латышского языков.

 Mojim Serbam. 1939 (сборник стихотворений)
 Ze žywjenja. 1944 (сборник стихотворений)
 Józef Nowak: Swobody njewjesta, Volk und Wissen, Berlin 1954
 Naša rědna bajkojta domownja. Serbske bajki a basnicki z luda a z literatury, Volk und Wissen, Berlin 1955
 Marjana Domaškojc: Wubrane spise, Volk und Wissen, Berlin 1956
 Korčmar Hawelka přećiwo magistratej. Domowina, Budyšin 1956 (исторический репортаж)
 Do cuzeje zemje, 1957 (исторический репортаж)
 Die brandenburgisch-preussische Sorbenpolitik im Kreise Cottbus vom 16. Jahrhundert bis zum Posener Frieden. (=Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik, Band 25). Akademie Verlag, Berlin 1962
 Der kurmärkisch-wendische Distrikt. Ein Beitrag zur Geschichte der Territorien Bärwalde, Beeskow, Storkow, Teupitz und Zossen mit besonderer Berücksichtigung des 16. bis 18. Jahrhunderts (=Schriftenreihe des Instituts für Sorbische Volksforschung in Bautzen, Band 24). LND, Budyšin 1965.
 Bjerduški. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1967 (поэзия и проза)
 Die Stellung der Sorben in der territorialen Verwaltungsgliederung des deutschen Feudalismus (=Schriftenreihe des Instituts für sorbische Volksforschung in Bautzen, Band 43). LND, Budyšin 1968
 Das Interesse der Ostforschung des westdeutschen Imperialismus an den Sorben. Domowina, Bautzen 1968
 Verordnungen und Denkschriften gegen die sorbische Sprache und Kultur während der Zeit des Spätfeudalismus. Domowina, Bautzen 1969
 K. A. Kocorowe zawostajenstwo w Serbskim kulturnym archiwje, Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1971.
 Bogumił Šwjela: Běźenje a Wěźenje. Domowina, Budyšyn 1973
 Juro Surowin: Wšyknym by kśěl tołmacyś, Domowina, Budyšyn 1975
 Marjana Domaškojc: Z našeje glinjaneje budki, Domowina, Budyšyn 1972, 2. Auflage: Domowina, Budyšyn 1986
 Ideologen der antisorbischen Sprachpolitik während der Periode des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus. Eine Quellensammlung. Domowina, Bautzen 1973
 Jurja Pilkowe zawostajenstwo w Serbskim kulturnym archiwje, Dom za serbske ludowe wuměłstwo, Budyšin 1974.
 Geschichte der Sorben. Band 1: Von den Anfängen bis 1789 (=Schriftenreihe des Instituts für Sorbische Volksforschung in Bautzen, Band 39). Domowina, Bautzen 1977 (совместно с Яном Бранкачком);
 Juro Surowin: Sol zemje, Domowina, Budyšyn 1978.
 Studien zur Geschichte sorbisch-deutscher Kulturbeziehungen (=Schriftenreihe des Instituts für Sorbische Volksforschung in Bautzen, Band 55). Domowina, Bautzen 1980
 Mato Kosyk: Listy. 1880—1939, Domowina, Budyšyn 1980
 Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa, 3 Bände, Volk und Wissen, Berlin 1956 und 1957; 2. Auflage: Domowina, Budyšyn 1982
 Mato Kosyk. Domowina, Budyšyn 1983
 Mato Kosyk. LND, Budyšin 1985 (биография)
 Frido Mětšk. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1986 (сборник стихотворений)

Семья 
Отец лужицкого композитора Юро Метшка.

Награды 
 В 1960 году стал лауреатом премии имени Якуба Чишинского;
 В 1969 году награждён кашубской медалью «Stolema Medaille».

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 27, 36, 53, 71, 77, 155—156, 158, 161, 174, 192, 197, ISBN 5-7576-0063-2
 Günther Albrecht, Kurt Böttcher, Herbert Greiner-Mai und Paul-Günter Krohn: Schriftsteller der DDR. 2. Auflage, Bibliographisches Institut, Leipzig 1975, S. 376—377
 P. Kunze: Mětšk, Frido. In: Ernst Eichler (Hrsg.): Slawistik in Deutschland von den Anfängen bis 1945. Domowina-Verlag, Bautzen 1993, ISBN 3-7420-1538-9, S. 266—267

Ссылки 
 Библиография
 Биография

Нижнелужицкие писатели
Лужицкие поэты
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского